A final do Individual Geral Feminino da Ginástica Artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976 foi realizada no Montreal Forum de Montreal, em 21 de julho.

Atletas classificados
Oitenta e seis atletas competiram em todos os aparelhos nas preliminares de 18 e 19 de julho. Trinta e seis atingiram a classificação para a final. Por regra estabelicida pela FIG, apenas três ginastas por nação poderiam disputar a final:

Final
Código:
VT - Salto
UB - Barras assimétricas
BB - Trave
FX - Solo

Ver também
Biografias dos ginastas

Referências

Ligações externas

 

Jogos Olímpicos de Verão de 1976